

Cinéma 
 L'Exilé, film américain de Max Ophüls, sorti en 1947.
 L'Exilé, film nigérien d'Oumarou Ganda, sorti en 1980.

Télévision 
 L'Exilé, série télévisée américaine, sortie en 1991.

Littérature 

 L'Exilée, roman américain de Pearl Buck, paru en 1936.
 L'Exilé, roman historique français de Juliette Benzoni, paru en 1994.
 L'Exilé, texte de René Pons, paru en 2002.

Arts plastiques 
  L'Exilé (statue), sculpture d' António Soares dos Reis.